Arild Ingar Lægreid – politico norvegese
 Erling Lægreid – giornalista e scrittore norvegese
 Haldor Lægreid – cantante norvegese
 Stian Lægreid – cantante e musicista norvegese
 Sturla Holm Lægreid – biatleta norvegese